Sveriges fotbollslandslag i Europamästerskapet i fotboll 2012 presenterades av Erik Hamrén vid en presskonferens på kvällen den 14 maj 2012. De 23 spelarna spelar i 22 olika klubbar. Spelarnumren är preliminära, anmälan till UEFA av truppen sker först 29 maj.

Spelartruppen

Externa länkar 
 Svenska Fotbollförbundet
 Truppen på Svenska fotbollförbundets hemsida

Europamästerskapet i fotboll för herrar 2012
Fotboll i Sverige 2012
Europamästerskapet 2012